Пелли ( ):

 Пелли — река в Канаде.
 Пелли, Сезар (1926—2019) — аргентинский архитектор.
 Пелли, Фульвио (род. 1951) — швейцарский политик.
 Пелли, Уильям Дадли (1890—1965) — американский сценарист и политик.

См. также 
 Пели